Quantico (Maryland), een plaats in de Verenigde Staten
 Quantico (Virginia), een plaats in de Verenigde Staten
 De nabijgelegen FBI Academy
 Quantico (boek) (2005), een sciencefictionroman van Greg Bear
 Quantico (televisieserie) (2015), een dramaserie van ABC Studios